Rito Schröder
Gerhard Schröder
Greta Schröder
Ernst Schröder
Edison Schröder
Eduard Schröder
C. M. Schröder

Desambiguação